BlogTok é um agregador web de notícias, weblogs e outros tipos de feeds, RSS.

O sistema congrega diversas tecnologias tais como agregador para feeds, construção de blogs, flogs, sites e portais. Está disponível apenas em Língua Portuguesa.

Usando o BlogTok Reader 
Para usar a aplicações é necessário qualquer um dos browsers abaixo:
 Internet Explorer 6+
 Firefox 1.0+
 Safari 1.3
 Netscape 7.2+
Mozilla 1.7+   Opera 1.0+ 

É necessário JavaScript habilitado no navegador.

É também necessário ter uma Conta BlogTok, que dá direito ao acesso à construção de Blogs/Sites/Portais.

Ligações externas 
  Sítio Oficial, BlogTok

Blogues
Leitores de feed online